Costenoble ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Costenoble (1863–1930), deutsche Malerin und Illustratorin
 Johanna Costenoble (1777–1828), deutsche Schauspielerin
 Johann Jakob Costenoble (1766–1838), deutscher Richter und Abgeordneter
 Karl Costenoble (1837–1907), österreichischer Bildhauer
 Karl Ludwig Costenoble (1769–1837), deutscher Schauspieler und Schriftsteller